Записник Смерті (англ. Death Note) — вигаданий записник із аніме — та манґа -серіалу «Death Note» Це зброя, що вбиває людей на відстані, при цьому не має значення, де перебуває той, хто її використовує. Записник Смерті — річ, що спершу належала Богам Смерті. Використовуючи записник, Боги Смерті виконують своє головне призначення — вбивство людей. Походження записника невідомо.

Записник видається Богам Смерті із рук Короля Смерті. Кожному Богу Смерті був виданий лише один записник, однак Бог смерті може користуватися стількома записниками, скільки може розшукати.

Записник Смерті містить певні правила, які визначають користування ним. Недотримання правил призводить до нефункціонування записника за призначенням. Правила з'являються як в аніме і манзі, так і у фільмах.

У правилах Записника Смерті сказано, що можуть існувати записники різних кольорів, однак в манзі, аніме та фільмах показано тільки чорний записник. Записники різних кольорів мають один ефект. На записнику Рюка напис «Записник Смерті» зроблено англійською мовою і латиницею, на записнику Рем цей напис зроблено катаканою. На записнику Рюка було перші 5 правил, на записнику Рем не було жодних правил по використанню.

Очі Бога Смерті 

Очі Бога Смерті — можливість Богів Смерті, дивлячись на людину, бачити його ім'я і довжину життя. Людина, що володіє Записником Смерті, у будь-який момент може помінятися очима із Шініґамі, при цьому скоротивши довжину власного життя вдвічі. Термін «помінятися» не потрібно сприймати буквально: людина заволодіє здатністю Богів Смерті і зможе бачити імена людей власними очима, хоча Бог Смерті не втратить свого дару, і зможе бачити те саме.

Невідомо, чи потрібно включати функцію таких очей, чи вона активна завжди. В манзі людина, що володіє очима Бога Смерті, завжди бачить імена людей, а в аніме — ні, коли людина хоче побачити ім'я людини, то мусить включити цю функцію, в цей момент весь світ постає в криваво-червоному кольорі. Хоча автори манґи могли зробити це спеціально, щоби глядач не забував, що герой завжди бачить ім'я людини. Манґа чорно-біла, тому не можна судити, в якому кольорі там бачить герой світ довкола, на відміна від аніме чи фільмів. Довжина життя, яку бачить людина, завжди показана арабськими цифрами по вимірах Богів Смерті, однак як перевести ці цифри у нормальну числа, знають тільки Боги Смерті. Боги Смерті не каже людям, скільки їм залишилося жити. Довжину життя власника записника побачити неможливо, так само як і свою власну. Ім'я людини видно в будь-якому випадку. Однак це може робити тільки той власник Записника Смерті, який пішов на спілку із Шініґамі. Наприклад, Міса Амане пішла на спілку із Шініґамі аж 2 рази, щоб таким чином дізнатися ім'я L, тому довжину її життя було скорочено в 4 рази . Лайт не йшов на спілку із Шініґамі жодного разу, тому у нього немає здатності бачити імена людей. Щоправда, він розрізняє звичайних людей від власників Записника Смерті.

Правила Записника Смерті 

Правила Записника Смерті розділені за часом їх появи у манзі.

Том 1 

 Людина, чиє ім'я буде записано у записнику, помре.
 Записник не подіє, якщо той, хто пише, не буде знати обличчя жертви. Таким чином, люди з однаковими іменами не помруть від одного запису.
 Якщо причина смерті буде написана через 40 секунд після написання імені, то так жертва і загине.
 Якщо причина смерті не вказана, то людина помре через 40 секунд від серцевого нападу.
 Після написання обставин смерті, деталі смерті повинні бути написані протягом наступних 6 хвилин 40 секунд.
 Записник Смерті стане частиною реального світу, коли доторкнеться його.
 Власник записника буде бачити і чути справжнього володаря Записника Смерті, тобто Бога Смерті.
 Людина, яка використовує Записник Смерті, ніколи не потрапить ні в рай, ні в пекло.
 Якщо час загибелі написано протягом 40 секунд після написання причин смерті від серцевого нападу, то часом загибелі можна буде керувати і час відраховуватиметься через 40 секунд після написання імені.
 Людина, яка доторкнеться до Записника Смерті, зможе бачити і чути Бога Смерті, навіть якщо не є власником Записника Смерті.
 За людиною, яка володіє Записником Смерті, буде слідувати Бог Смерті, справжній власник цього записника, до тих пір, поки людина не помре.
 Якщо людина використовує Записник, то Бог Смерті з'явиться перед нею протягом 39 днів від часу першого запису.
 Боги Смерті, істинні власники записника, не будуть нічого робити чи допомагати власникам записника через власні принципи.
 Боги Смерті не зобов'язані пояснювати людині, що володіє записником, правила Записника Смерті .
 Боги Смерті можуть збільшувати довжину власного життя, записуючи в Записник Смерті імена інших людей. Люди цієї здатності не мають.
 Людина, яка володіє записником, може обмінятися із Богом Смерті очима в обмін на половину власного життя. Це дозволить людині бачити імена і довжини життів довколишніх людей одним поглядом.
 Вимоги щодо обставин смерті не будуть виконаними, якщо це фізично неможливо або неможливо виконати даною людиною В такому випадку людина просто загине від серцевого нападу.
 Правила написання обставин смерті невідомі Богам Смерті.
 Одна сторінка, чи навіть шматок сторінки, вирваної із записника, можуть вбивати, а той, хто їх доторкнувся, зможе бачити і чути Богів Смерті. Але шматка сторінки недостатньо для того, щоби повернути пам'ять людині, яка відмовилася від Записника Смерті.
 Писати в Записнику Смерті можна будь-яким інструментом: ручкою, косметикою, кров'ю; головне, щоби можна було розрізнити знаки письма.

Том 2 

 Спершу можна вказати причини смерті, а потім написати ім'я. Після написання причин є 19 днів для написання імені.
 Навіть якщо ви не володієте записником, то написавши ім'я людини в записнику, ефект буде той самий, якщо ви знаєте справжнє ім'я і обличчя людини.
 Записник Смерті не подіє на того, хто молодший 780 днів.
 Записник ніколи не спрацює, якщо ім'я жертви було написано з помилками більше 4 разів.

Том 3 
 Навіть якщо ім'я жертви, причини і час смерті були написані, можна змінювати причини і час смерті безмежну кількість разів протягом наступних 6 хвилин 40 секунд. Це спрацює, поки людина жива.
 Все, що хочете змінити упродовж 6 хвилин 40 секунд, повинно бути закреслено подвійною довгою лінією.
 Час і причини смерті можуть бути зміненими, але той, чиє ім'я було написано, помре в будь-якому випадку.
 Якщо ви загубите записник, чи він буде вкраденим, і вам не вдасться повернути його упродовж 490 днів, ви втратите право власності над записником.
 Якщо ви помінялися очима з Богом Смерті, то ви втратите їхню силу, а також будь-які спогади про записник, якщо втратите право на власність записника. Половина життя, витрачена на очі, не повернеться.
 Можна позичити Записник Смерті, або здати його в оренду. При цьому не втрачається право на власність.
 Бог Смерті не буде слідувати за тим, хто бере Записник Смерті в оренду. Однак ця людина зможе обмінятися очима із Шініґамі.
 Якщо людина, яка володіє Записником Смерті, помирає, то записник стає власністю того, хто має його в той час (а саме того, хто бере записник в оренду).
 Якщо Записник Смерті вкрадений, і власник записника вбитий злодієм, то записник стає власністю злодія.
 Якщо ім'я було записано в 2-ох чи більше записниках, то ефект буде від того записника, в якому найпершим було записано дане ім'я. Це не залежить від дати смерті.
 Якщо одне й те саме ім'я було написане в 2-ох чи більше записниках протягом 0,06 секунди, то ефект від записника не подіє і жертва не помре .

Том 4 
 Бог Смерті завжди повинен мати хоча б один записник, і він не має права зичити його кому-небудь
 Обмін записниками між Богами Смерті не є проблемою .
 Якщо Бог Смерті вирішив використати записник, щоби врятувати людину, яка повинна загинути, то довжина життя тієї людини зміниться, однак Бог Смерті помре.
 Навіть якщо вмирає Бог Смерті, його записник залишається. Власником його стає той Бог Смерті, який першим доторкнеться до записника, хоча мудріше би було повернути записник Королю Богів Смерті.
 Людина може бачити і чути другого Бога Смерті тоді, коли доторкнеться до його Записника Смерті.
 Люди, які володіють очима Бога Смерті, можуть бачити імена і довжину життів інших людей, однак не можуть бачити довжину життя іншої людини, яка володіє Записником Смерті, включаючи себе Однак людині нема потреби знати власну довжину життя.
 Боги Смерті не повинні говорити людям імена і довжини життів, які вони бачать. Це призведе до хаосу і безпорядку в реальному світі.
 Бог Смерті повинен бути вірному тому, хто є власником записника в реальному світі. Якщо записник не використовується, людину потрібно залишити права власності на записник.
 Навіть якщо Бог Смерті віддав записник людині, а потім помер, записник не втратить своєї сили.
 Щоби бачити ім'я і довжини життів інших людей, людині, яка володіє очима Бога Смерті треба бачити хоча би половину обличчя мовця. Якщо дивитися згори вниз, то треба бачити лице від маківки до носа. Якщо видно тільки очі, то ім'я показано не буде. Так само, якщо ніс, очі і рот приховані, то людина не побачить імені і довжини життя.
 Якщо попередня умова виконана, то ім'я і довжину життя можна визначити за фотографією незалежно від віку. Ім'я і довжину життя не можна визначити по намальованій картині, якою б реалістичною вона не була.
 Людина, яка володіє очима Бога Смерті, буде мати зір не гірший 3,6 за людськими мірками, незалежно від поточного зору.
 Людина, яка втратила право володіти записником, втратить будь-які спогади про нього, однак це не означає, що вона забуде все з того моменту, коли доторкнулася до записника. Людина втратить пам'ять про те, як користувалася записником.
 Якщо людина, яка володіє 2 чи більше записниками, втрачає право на один записник, то він перестає бачити і чути Бога Смерті, однак зберігає пам'ять пр записник, допоки користується другим.
 Бог Смерті не може перебувати у людському світі без причини. Причинами можуть бути:
 Якщо записником Бога Смерті володіє людина;
 Можна шукати власника Записника Смерті в людському світі протягом 82 годин, хоча переважно власниками стають Боги Смерті.
 Якщо Бог Смерті вирішив убити людину. В будь-якому випадку він має тільки 82 години на це.
 Бог Смерті не може дати записник людині, молодшій за 6 років.
 Записник не може належати людині, молодшій 6 років, однак записник, доторкнувшись до землі і ставши частиною реального світу, може бути використаним людиною будь-якого віку
 Якщо ви вказали: «Помер від нещасного випадку», то так і станеться через 6 хвилин 40 секунд.
 Одна вказана причина смерті діє тільки на одне ім'я. Якщо вписати багато імен під однією причиною, то всі решта людей помруть через 40 секунд від серцевого нападу.

Том 5 
 Якщо ви напишете: «Помер від хвороби», назву хвороби і дату смерті, то хвороба повинна розвинутися до часу смерті. Якщо це фізично неможливо, то жертва загине через 6 хвилин 40 секунд.
 Якщо ви вкажете: «Помер від хвороби» і час смерті, однак не напишете назву хвороби, то людина помре від відповідної їй хвороби. Записник Смерті може керувати людиною упродовж 23 днів. Це правила називається «Правилом 23 днів»
 Якщо ви вкажете: «Помер від хвороби» і час смерті, але не вкажете назви хвороби, і розвиток хвороби потребуватиме понад 24 години, то «Правило 23 днів» не подіє і людина помре у відповідний для неї час
 Протягом запису причин і деталей смерті є 6 хвилин 40 секунд для завершення цього. Ви не зможете змінити час смерті жертви, незалежно від дати її настання.
 Ви не можете вбити людину, старшу за 124 роки.
 Ви не можете вбити людину, якій залишилося жити менше ніж 12 хвилин.
 Якщо ви обмінялися очима із Богом Смерті, то бачитимете первинну довжину життя певної людини.
 Імена, які ви бачите очима Бога Смерті, підходять саме для Записника Смерті. Ви бачитимете ім'я людини, навіть якщо в неї немає паспорта.
 Сторінки в записнику ніколи не закінчуються.

Том 6 
 Якщо людина володіє 2 або більше записниками, і запише ім'я в одному записнику, а причини і деталі смерті — в іншому, то все одно записник спрацює. Неважливо, в якій послідовності будуть записані імена і причини.
 Можливо, щоби 2 власники записників працювали разом. Для цього їм потрібно просто доторкнутися до записників одне одного.
 Якщо людина втрачає право власності записника, то він перестане бачити і чути Бога Смерті. Однак якщо до цього інша людина торкалася до записника, то та людина продовжує бачити і чути Бога Смерті.
 Із попереднього правила випливає, що людина, яка бачить і чує Бога Смерті, хоча і не володіє записником, буде бачити і чути Бога Смерті, допоки не стане власником записника і не втратить права на власність.
 Людина, яка володіє записником, не може бути вбитою Богом Смерті, який перебуває у світі Богів Смерті.
 Також Бог Смерті, який прийшов у світ людей тільки із однією ціллю вбити власника записника, не зможе цього зробити.
 Тільки Бог Смерті, колишній власник записника, зможе вбити власника записника.
 Якщо ім'я жертви було записано в записник 4 рази з помилками, то жертва звільняється від дії записника. Однак якщо ім'я було написано з помилками спеціально, то власник записника помре, а людина, чиє ім'я пишеться, помре.
 Існують Боги Смерті жіночої і чоловічої статі. Однак їм заборонено мати будь-які статеві стосунки із людьми. Так само Боги Смерті не можуть мати жодних статевих стосунків між собою.

Том 7 
 Якщо ви повернули право володіти записником, то спогади про записник повернуться до вас з того моменту, коли ви його вперше знайшли.
 Навіть без повернення прав власності пам'ять повернеться від одного доторку до записника.
 Перераховані вище правила діють лише 6 разів.
 Якщо людина повертала собі спогади про записник 6 разів, то наступного разу спогади не повернуться, і людині доведеться користуватися записником без них.
 Людина, яка володіє очима Бога Смерті, зможе бачити довжину життя інших людей. Якщо ім'я людини було записано в записник, та довжина життя цієї людини, що залишилася буде передана Богу Смерті.
 Людина, яка обмінялася очима з Богом Смерті, не зможе бачити імені й довжини життя людини, яка вже померла.
 Якщо Бог Смерті був у світі людей і помер, то людина, яка підбере його записник, стане повноправним власником записника.
 Однак, якщо той, хто чує і бачить Бога Смерті, зможе доторкнутися до його записника.
 Якщо Бог Смерті підніме такий записник, то він стане його власником
 Імена, які ви бачите очима Бога Смерті, є обов'язково правильними. Їх ви будете бачити в будь-якому випадку.
 Марно намагатися стерти імена, записані в Записник Смерті, гумкою, чи пробувати замалювати написане.

Том 8 
 При використанні записника у світі людей, його ефект може частково впливати на інших людей, скорочуючи довжину їхніх життів, однак Боги Смерті бачать тільки оригінальну довжину життя.
 Якщо записником користується, що суперечить бажанню Бога Смерті, то Бог Смерті повинен залишатися в реальному світі, щоби повернути записник.
 В реальному світі можуть бути різні Записники Смерті. Богам Смерті заборонено показувати власника записника чи розповідати про його розташування..
 Якщо Записник Смерті був викрадений у Бога Смерті, то повернути його він може тільки взявши його у того, хто ним наразі володіє. Якщо записником володіє людина, а не Бог Смерті, то єдиний спосіб повернути записник — спіймати того, хто доторкнувся записника першим. Після цього потрібно чекати, поки людина не помре або ж відмовиться від записника.
 Якщо одного разу Бог Смерті побачить ім'я людини і довжину її життя, то він зможе знайти ту людину, дивлячись через дірку у світа Богів Смерті.
 Існують закони в сіті Богів Смерті. В цьому світі існує 9-рівневий поділ правопорушень, починаючи восьмим рівнем і закінчуючи першим, плюс — спеціальний рівень. Якщо Бог Смерті отримує третій або нижчий рівень порушення, то він буде вбитим, коли його спіймають.
 Вбивство людини без використання Записника Смерті дає Богу Смерті спеціальний(екстремальний) рівень.

Том 9 
 Втратити спогади про Записник Смерті можна, втративши право на володіння ним, або ж відмовившись від нього. Ви не втратите пам'ять, якщо володієте записником, однак не записуєте в нього імена. В цьому випадку ви не будете бачити і чути Бога Смерті, а також обмінятися із ним очима.
 Боги Смерті не помруть від нестачі сну. Їм взагалі непотрібно спати, а сплять вони тільки через власну лінь.
 Боги Смерті, які живуть в реальному світі і які втратили там записник, не повинні лінуватися спеціально, а мусять знайти людину, яка володіє Записником Смерті. Однак Богам Смерті не заборонено спати.
 Тільки 6 Записників Смерті може бути у світі людей, не враховуючи тих записників, якими володіє Бог Смерті. Це означає, що тільки 6 Богів Смерті можуть одночасно перебувати у реальному світі.
 Одному Богу Смерті дозволено давати Записники Смерті тільки 3 людям в один час.
 Один Бог Смерті може роздати до шести Записників Смерті людям, наприклад, трьом людям по два записники.
 Людина може володіти всього 6 записниками.
 Однак, навіть якщо одна людина володіє 7 Записниками Смерті, то нічого не станеться, і вона зможе ними користуватися.
 Якщо станеться так, що у світі людей буде більше, ніж 6 Записників Смерті одночасно, то ефект від 7 і наступних записників не подіє.
 Сьомий і наступні записники не подіють, поки один із перших 6 записників не згорить або буде повернутим у світ Богів Смерті.

Том 10 
 Ефект записника не подіє, якщо ви пишете ім'я на декількох різних сторінках.
 Однак передня і задня частини сторінки вважаються одним цілим. Наприклад, ефект записника подіє, якщо прізвище написати на одній частині сторінки, а ім'я — на другій.
 Ім'я жертви повинно бути написане на одній сторінці, однак причини смерті і деталі можуть бути записані на інших. Цей ефект діє, поки людина, що пише причини, пам'ятає ім'я того, на кого повинен подіяти Записник Смерті.
 У випадку, коли причини смерті і деталі були записані перед ім'ям жертви, у писаря є 6 хвилин 40 секунд, щоби написати всі імена.
 У ситуації, коли причина смерті принципово може бути виконаною, але жертва є у такій ситуації, коли неможливі будь-які деталі, то людина помре від вказаної причини, однак деталі не спрацюють. Якщо і причини неможливі, то людина помре через 40 секунд від серцевого нападу.
 Якщо ви вписуєте в записник декілька імен підряд і потім вказуєте одну причину смерті, то у вас є 40 секунд від написання першого імені, щоби дана причина смерті подіяла на всіх.
 Також, якщо ви вказали причину смерті, несумісну з поточним становищем людини, то причина подіє тільки на тих жертв, де вона можлива. Решта помре від вказаної причини без виконання деталей.
 Використовуючи записник, після запису імені людини, не можна писати дату його смерті пізніше, ніж довжина його життя. В такому випадку людина помре тоді, коли повинна була померти.
 Контролюючи людину Записником Смерті, перед смертю тієї людини можна продовжити життя іншим людям.
 Якщо Бог Смерті буде, контролюючи людину записником, спеціально продовжувати життя іншим людям, то він (Бог Смерті) помре. Якщо ж людина буде робити те саме, то вона залишиться жити.
 Людська смерть від дії Записника Смерті може частково продовжити життя будь-яких людей, навіть якщо це не планувалося.

Том 11 
 Навіть якщо Бог Смерті приніс Записник Смерті в реальний світ і віддав його людині, він може вбити цю людину ефектом другого записника, якщо та людина йому не сподобалася.
 Якщо записати причини, деталі і час смерті над іменем людини, то це ніяк не вплине на дію записника. Наприклад, якщо перша причина смерті була закреслена, а згори була написана нова.
 Якщо в Записник Смерті записані ім'я, причини, деталі і час смерті, ефект від записника спрацює, навіть якщо до того часу записник буде знищеним.
 Якщо ім'я людини було написано в записнику, а в середині написання причин смерті записник був знищений, людина загине через 40 секунд від серцевого нападу.
 Якщо ім'я людини було вписано в записник, а також була вказана причина смерті, але при написанні деталей смерті записник був знищеним, жертва помре через 6 хвилин 40 секунд від вказаної причини, якщо її можна виконати; якщо ні, то людина помре від серцевого нападу.
 Жодними науковими чи медичними способами не можна визначити те, що людина користується очима Бога Смерті. Навіть Боги Смерті не можуть знати того, що людина використовує очі Бога Смерті. Про це відомо тільки тому Богові Смерті, який уклав угоду.
 Ситуації, коли Богу Смерті, чий Записник Смерті перебуває у світі людей, дозволено повертатися у світ Богів Смерті.
 Коли Бог Смерті бачить кончину власника записника і записує його ім'я у свій записник.
 Коли записник був знищеним і не може більше використовуватися людиною.
 Коли ніхто не володіє записником і нема потреби шукати власника.
 Якщо, по будь-якій причині Бог Смерті, який слідував за людиною, був заміненим іншим Богом Смерті.
 Коли Бог Смерті не може встановити, хто володіє записником, і для того щоби знайти власника, потрібно подивитися у дірку у світі Богів Смерті.
 Навіть у вищеперечислених ситуаціях Бог Смерті повинен підтвердити смерть власника записника шляхом запису його імені у своєму записнику навіть зі світу Богів Смерті.
 У світі Богів Смерті існує декілька посібників по використанню Записника Смерті. Однак вони не можуть бути передані людині.
 Цілком нормально, якщо Бог Смерті прочитав посібник і розповів про його зміст людині.
 Деякі Записники Смерті мають червону або білу обкладинку, хоча ефект від усіх записників однаковий.

Том 12 
 Всі люди, без винятку, рано чи пізно помруть.
 Після смерті люди потрапляють у небуття.
 Померши одного разу, людина вже не може повернутися до життя.
 Гумка Смерті, якої більше не існує, може повернути людину до життя, поки її тіло ще не розклалося.

Фальшиві правила 
Фальшиві правила, які Рюк написав за наказом Лайта:
 Якщо власник Записника смерті не пише нічого на його сторінках протягом 13 днів, то він помре.
 Якщо Записник Смерті буде спаленим, знищеним чи пошкодженим іншим способом, всі, хто доторкався до записника, помруть.

Death Note